Гільєрмо Вілас був чемпіоном попереднього року, але в четвертому колі його переміг Балч Волтс

У фіналі Джиммі Коннорс здолав Бйорна Борга з рахунком 6–4, 6–2, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1978 US Open Men's Singles draw

1978 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу